Манжо ():

 Эдуар Манжо (1835—1898) — французский музыкальный фабрикант и издатель.
 Огюст Манжо (1873—1942) — его сын, французский музыкальный критик.
 Андре Манжо (1883—1970) — британский скрипач французского происхождения.
Манжо — город и коммуна в Камеруне.